Vinterholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vinterholmen, Lovisa, Nyland, 
 Vinterholmen, Pyttis, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar